podwale – dawniej: przestrzeń za wałem lub blisko wałów obronnych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Podwale – część miasta Dynów
 Podwale – część miasta Konin
 Podwale – część miasta Leszno
 Podwale – część miasta Sieniawa
 Podwale – część miasta Ulanów
 Podwale – dawna część wsi Borki w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Podwale –dawna  część wsi Wola Szczucińska w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Podwale – część wsi Jeziorzany w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Podwale – część wsi Stróża w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Podwale – część kolonii Książ Mały-Kolonia w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki
 Podwale – część wsi Szklana w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Podwale – część wsi Zabawa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Radłów
 Podwale – część wsi Wietrzychowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wietrzychowice
 Podwale – część wsi Zdonia w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Podwale – część wsi Ilkowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Podwale – część wsi Janikowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Podwale – część wsi Liplas w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Podwale – część wsi Wola Batorska w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Podwale – przysiółek wsi Gliny Wielkie w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Borowa
 Podwale – część wsi Surowa w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Borowa
 Podwale – część wsi Szafranów w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin
 Podwale – część wsi Rożniaty w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa
 Podwale – część wsi Strzyżowice w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Psary
 Podwale – kolonia wsi Parchocin w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Nowy Korczyn
 Podwale – część wsi Kępa Lubawska w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Podwale – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Podwale – część  wsi Komórki w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce
 Podwale – część wsi Lisów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Podwale – część wsi Zbrza w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Podwale – część wsi Głuchów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Podwale – część wsi Kozubów w woj. świętokrzyskim w  pow. pińczowskim w gminie Pińczów

Inne 
 Podwale – pojęcie urbanistyczne
 Podwale – skała w rezerwacie Przyrody Parkowe w Złotym Potoku

Zobacz też 
 Osiedle Podwale

Przypisy